Trolley (in inglese "carrello") può riferirsi a:

 Trolley – dispositivo di captazione dell'energia elettrica, presente su alcuni mezzi di trasporto
 Trolley a stanga – tipo di dispositivo
 Trolley – valigia con ruote
 Trolley Troubles – cortometraggio animato del 1927
 Trolley problem – esperimento mentale di filosofia
 Super Trolley – videogioco